Xagħra kan syfta på följande platser:

Malta 

 Xagħra (kommunhuvudort i Malta), Ix-Xagħra, 
 Ix-Xagħra, kommun, 

Robotskapade Maltaförgreningar